Chicxulub désigne :
 , chef-lieu et municipio de l'État du Yucatán, au Mexique ;
 Chicxulub Puerto, chef-lieu du , dans l'État du Yucatán, au Mexique ;
 le cratère de Chicxulub, cratère d'impact dont le centre est voisin de Chicxulub Puerto.

Homonymie de toponyme